Гео́ргий Ла́зарев:
 Лазарев, Георгий Борисович (род. 1952) — российский звукорежиссёр, лауреат ТЭФИ-2005.
 Лазарев, Георгий Геннадьевич (1952—2018) — депутат Государственной думы России.
 Лазарев, Георгий Меркурьевич (1925—1944) — командир стрелкового взвода; Герой Советского Союза (посмертно).